

Toponyme 

 Province d'Abel Iturralde,  une des 20 provinces du département de La Paz, en Bolivie.

Patronyme 

 Justo Iturralde (1905-1981), cavalier de dressage argentin.
 Pedro Iturralde (1929-2020), saxophoniste espagnol de jazz.

Constructions 
 L'Estadio Carlos Iturralde, stade mexicain de football.